Bugalagrande kan syfta:

Colombia 

 Bugalagrande (kommun), Valle del Cauca, 
 Bugalagrande (ort), Valle del Cauca,